Mazăre ist der Familienname folgender Personen:

 Radu Mazăre (* 1968), rumänischer Politiker
 Simona Mazăre (* 1995), rumänische Folkloresängerin